Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Patrick McEnroe e Richey Reneberg erano i detentori del titolo, ma solo Reneberg ha partecipato in coppia con Jim Grabb.

Grabb e Reneberg hanno perso nel 1º turno contro Mark Kratzmann e Brett Steven.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 6–4, 7–6  Byron Black e Jonathan Stark.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Byron Black /  Jonathan Stark (finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1994
ATP Tour 1994